Элджернон Перси (; 29 сентября 1602 — 13 октября 1668) — английский аристократ, 10-й граф Нортумберленд и 4-й барон Перси. Принадлежал к одному из самых знатных и влиятельных аристократических родов Англии. Занимал должность лорда-адмирала. В 1642 году, когда началась гражданская война, встал на сторону парламента вместе со всем Королевским флотом. Перси был сторонником конституционной монархии. Он выступал за мирные переговоры в 1643 году, позже поддерживал военную партию Оливера Кромвеля, но в 1649 году был против казни Карла I. До 1660 года он жил в своих поместьях. После Реставрации Стюартов попытался вернуться в политику, но потерпел неудачу, хотя и получил от Карла II несколько второстепенных постов.

Семья 
Элджернон Перси был женат дважды — на Энн Сесил и Элизабет Говард. Во втором браке у него родился сын Джоселин, ставший 11-м графом Нортумберленд.

Предки 

</center>

Примечания 

Элджернон Перси, 10-й граф Нортумберленд
Графы Нортумберленд